Pawel Kulikow ist der Name folgender Personen:

* Pawel Nikolajewitsch Kulikow (* 1992), russischer Skeletonpilot
 Pawel Wladimirowitsch Kulikow (* 1992), russischer Eishockeyspieler